Мехди Абид Шариф (; 14 декабря 1980, Константина) — алжирский футбольный арбитр. С 2011 года включён в список арбитров ФИФА. В 2015 и 2017 годах судил чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд, в 2017 матчи Кубка африканских наций, а в 2018 году матчи чемпионата африканских наций.

Начал заниматься судейством с 2009 года, через два года получил статус арбитра ФИФА. Отличается мягким судейством, в среднем за игру показывает менее 3-х жёлтых карточек (2,74).

В 2018 году, решением ФИФА, был выбран в качестве главного арбитра для обслуживания матчей Чемпионата мира в России,.

Работа на крупных международных турнирах 
 Кубок африканских наций 2015 в Экваториальной Гвинеи
 Кот-д’Ивуар vs Гвинея (Групповая стадия).
 Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд 2015 В Чили
 Германия vs Австралия (Групповая стадия)
 Франция vs Парагвай (Групповая стадия)
 Чемпионат африканских наций 2016 в Руанде
 Мали vs Уганда (Групповая стадия)
 Кубок африканских наций 2017 в Габоне
 Гана vs Мали (Групповая стадия)
 Гана vs Буркина-Фасо (Матч за третье место)
 Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд 2017 В Индии
 Германия vs Коста-Рика (Групповая стадия)
 Гондурас vs Новая Каледония (Групповая стадия)
 Мали vs Гана (Четвертьфинал)
 Чемпионат африканских наций 2018 в Марокко
 Замбия vs Уганда (Групповая стадия)
 Судан vs Ливия (Матч за третье место)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте worldreferee.com 

Футбольные судьи Алжира
Судьи чемпионата мира по футболу 2018